Моркио — многозначное имя собственное, встречается в виде фамилий и названий.
 Моркио, Себастьян (род. 1976) — уругвайский футболист, известный по выступлениям за «Уракан».
 Синдром Моркио — наследственное заболевание из группы лизосомных болезней накопления.